Соковнинка — топоним в России.

 Соковнинка — посёлок разъезда в Конышёвском районе Курской области.
 Соковнинка — село в Борском районе Самарской области.